Векшё — многозначный термин.

 Векшё — университетский город на юге Швеции, расположенный в исторической местности Смоланд. 
 «Векшё Лейкерс» — профессиональный хоккейный клуб, представляющий шведский город Векшё.